Дискография Бьорк (), самой известной исландской певицы и автора песен.

Исландская певица Бьорк выпустила свой первый сольный альбом в 1977 г. под названием Björk. Затем она была участницей нескольких групп, включая  Tappi Tíkarrass, KUKL и The Sugarcubes. Последняя группа была самой успешной, т. к. первый сингл "Birthday" стал хитом в Великобритании.

В 1992 г. происходит распад группы The Sugarcubes. В 1993 г. Бьорк решила снова заняться сольной карьерой и выпускает второй студийный альбом, который получил название Debut. Именно он принёс певице мировую известность.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Саундтреки

Песни

Синглы

Промосинглы

Видеография

Видеоклипы 

Winners of the "Innocence" music video contest
Entrants of the "Innocence" music video contest

Примечания 

Бьорк
Бьорк
Бьорк